Атансон ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 28,03 км². Население — 101 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Гвадалахары